La sessilité est une notion de biologie.
 En anatomie, pour un élément, généralement un organe, la sessilité est le fait d'être inséré directement, sans pièce intermédiaire sur le corps ou sur un autre élément :
 en botanique, la sessilité pour une feuille, une fleur ou un fruit est le fait d'être directement attaché à la tige, sans pétiole ou pédoncule ; 
 en anatomie animale, la sessilité est le fait pour l'abdomen d'un insecte, l'œil d'un crustacé, etc. d'être dépourvu de pédoncule ; 
 en anatomie pathologique, la sessilité est le fait pour une tumeur de s'insérer directement, sans pédicule, etc.
 En écologie, pour des organismes (plantes, lichens, animaux) seuls ou vivant en colonies, en particulier les micro-organismes aquatiques, la sessilité est le fait d'être définitivement fixés sur le substrat.